Tokyo — песня популярного шведского исполнителя Дэнни Сауседо. Вышла 14 февраля 2007 года. Входит в альбом «Heart Beats». Песня достигла четвёртого места в шведском трек-листе 24 февраля 2007 года и оставалась там течение шести недель. Песня достигла первого места в шведском чарте синглов 22 февраля 2007 года. В России песня также была очень популярной: она достигла 1 места в чарте ЕвроХит Топ-40 и 36 места в чарте ТопХит.

Положение в чартах

Версии 
 Radio Version — 3:15
 Spanish Version — 3:15
 Japanese Version (припев) — 3:15
 Extended Version — 5:33
 Remix Version — 7:20

Примечания 

Синглы 2007 года
Песни Швеции